Mužská čtyřhra Lyon Open 2017 probíhala ve druhé polovině května 2017. Do deblové soutěže lyonského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník hraný na antukových dvorcích v Parku Zlaté hlavy.

Vítězem se stal nenasazený argentinsko-kanadský pár Andrés Molteni a Adil Shamasdin, který ve finále zdolal novozélandsko-brazilskou dvojici Marcus Daniell a Marcelo Demoliner. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Molteni vybojoval druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Shamasdina to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (odstoupili)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinále)
  Brian Baker /  Nikola Mektić (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017